Waco kan syfta på:

 Waco (film) – en amerikansk film från 1966
 Waco (indianstam) – i dagens nordvästra Texas
 Waco (TV-serie) – en amerikansk dramadokumentär från 2018
 Waco Aircraft – en tidigare amerikansk flygplanstillverkare i Troy i Ohio
 Waco (industriföretag) - ett industriföretaget grundat i Halmstad.

Geografi
 Waco, Georgia
 Waco, Nebraska
 Waco, North Carolina
 Waco, Texas